Josep Torras i Bages (Les Cabanyes, Alt Penedès, 12 de setembre de 1846 - Vic, Osona, 7 de febrer de 1916), eclesiàstic i bisbe català
 José Torras Trías, alcalde de Badalona del 1961 al 1964